Les Goniopholididae sont une famille éteinte de crocodyliformes semi-aquatiques. Les espèces qui la constituaient ont vécu du Jurassique inférieur au Crétacé supérieur.

Classification

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Crocodyliforme préhistorique
Diapside du Jurassique inférieur
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1875